«Saint-Sernin» puede referirse a:

Religión

Santos 
 Saint-Sernin (o San Sernín/Saturnino) (m. ca. 257), obispo de Tolosa y mártir - Festividad: 29 de noviembre.

Edificios 
 Iglesia de San Saturnino, .
 Basílica de Saint-Sernin (o San Sernín/Saturnino), en Toulouse, Francia.

Divisiones administrativas

en Francia 
 Saint-Sernin, comuna situada en Ardèche.
 Saint-Sernin, comuna situada en Aude.
 Saint-Sernin, comuna situada en Lot y Garona.